Порай-Кошиц, Евгений:
 Порай-Кошиц, Евгений Александрович (1851—?) — генерал-майор армии Российской империи.
 Порай-Кошиц, Евгений Александрович (1907—1999) — советский учёный-физик, лауреат Ленинской премии (1963).